«Друг детей» — название нескольких периодических печатных изданий для детей выходивших в Российской империи в XIX—XX вв. на русском языке.

 «Друг детей» — московский журнал, издававшийся в 1809 году русским драматургом Н. И. Ильиным; многие его статьи вошли в хрестоматии и неоднократно перепечатывались; выходил  2 раза в месяц.
 «Друг детей» — иллюстрированный журнал для детей среднего возраста, издавался в 1887 году К. Цветковым в городе Москве; всего вышло 13 номеров.
 «Друг детей» — московский журнал, выходивший в 1889 году ежемесячно; издатель Е. А. Вернер, редактор М. А. Вернер. 
 «Друг детей» — московский иллюстрированный журнал издававшийся с 1902 года раз в 2 недели; издатель И. Д. Сытин; редакторы А. В. Мельницкая и Н. В. Тулупов.

См. также 
 Друг (значения)

Примечания